

События 
 В Фессалониках возведена триумфальная арка в честь победы Галерия над персами.
 Митрополитом Антиохийским избран .
 Консулы Гай Аврелий Валерий Диоклетиан и Марк Аврелий Валерий Максимиан в Риме.

Родились 
 Мин-ди, император империи Цзинь.

Скончались 
 Амора , основатель талмудической академии в Пумбедите (Вавилон).

См. также

Примечания